Никитенко — фамилия. Известные носители:

 
 
 Никитенко, Анна Пантелеевна (1922—1998) — Герой Социалистического Труда.
 Никитенко, Борис Николаевич (1885—1907) — видный деятель партии социалистов-революционеров, организаторов несостоявшегося покушения на императора Николая II.
 Никитенко, Валерий Ефремович (род. 1940) — советский и российский актёр кино и дубляжа.
 Никитенко, Василий Лаврентьевич (1919—1974) — Герой Советского Союза.
 Никитенко, Виктор Васильевич (род. 1938) — Герой Социалистического Труда.
 Никитенко, Владимир Андреевич (род. 1957) — советский футболист, казахстанский и российский тренер.
 
 Никитенко, Дарья Павловна (1912 — ?) — рабочая совхоза, Герой Социалистического Труда (1948).
 Никитенко, Иван Кузьмич (1901—1980) — советский военно-технический деятель, генерал-майор инженерно-технической службы.
 Никитенко, Константин Сергеевич (род.1922) — пилот ГА, Герой Социалистического Труда.
 Никитенко, Кузьма Ефимович (1885—1963) — Герой Социалистического Труда.
 Никитенко, Любовь Ивановна (род. 1948) — советская легкоатлетка.
 Никитенко, Мария Николаевна (1946—1988) — полный кавалер ордена Трудовой Славы, доярка.
 Никитенко, Надежда Николаевна (род. 1944) — украинский историк-культуролог, музеевед.
 Никитенко, Наталья Владимировна (род. 1979) — государственный и политический деятель Кыргызстана.
 Никитенко, Николай Михайлович (1922—1978) — Герой Советского Союза.
 Никитенко, Пётр Георгиевич (род. 1943) — советский и белорусский экономист.
 Никитенко, Роман Дмитриевич (род. 1989) — игрок сборной Белоруссии по хоккею с мячом.
 Никитенко, Святослав Алексеевич (род. 1960) — украинский художник-камнерез.

См. также 
 Никитский
 Никитченко

Примечания